Mit Hanauer Bahnhof kann gemeint sein

 der ehemalige Frankfurt Hanauer Bahnhof,
 der heutige Hanau Hauptbahnhof.